Мигел Анхел Вирасоро () може да се односи на:
 Мигел Анхел Вирасоро (рођен 1940), аргентински физичар
 Мигел Анхел Вирасоро (1900—1996), аргентински филозоф